Der Schach-Weltpokal 2019 (offiziell: FIDE World Cup 2019) fand vom 9. September bis 4. Oktober 2019 in Chanty-Mansijsk, Russland, statt. Im Finale besiegte der aserbaidschanische Schachgroßmeister Teymur Rəcəbov den an Nummer 1 gesetzten Chinesen Ding Liren mit 6:4 im Tie-Break, nachdem es nach den vier klassischen Partien noch 2:2 unentschieden gestanden hatte. Im Spiel um Platz 3 gewann der Franzose Maxime Vachier-Lagrave gegen Dings Landsmann Yu Yangyi – ebenfalls im Tie-Break – mit 4:2.

An dem Turnier, das im K.-o.-System ausgetragen wurde, nahmen 128 qualifizierte Spieler der Weltspitze teil. Die beiden Finalisten Teymur Rəcəbov und Ding Liren qualifizierten sich für das Kandidatenturnier 2020, in dem der Herausforderer für die Schachweltmeisterschaft 2021 ermittelt wurde.

Austragungsmodus 
Es wurden sieben Runden im K.-o.-System gespielt. Das bedeutet, dass jeweils der Gewinner einer Paarung die nächste Runde erreichte, während der Verlierer ausschied. In jeder Paarung wurde ein Minimatch ausgetragen. Dieses bestand aus zwei klassischen Partien an aufeinanderfolgenden Tagen mit vertauschten Farben sowie – falls erforderlich – einem Tie-Break am dritten Tag. Die klassischen Partien hatten eine Bedenkzeit von 90 min für die ersten 40 Züge + 30 min für den Rest der Partie, zuzüglich einer Zeitgutschrift von 30 Sekunden pro Zug (ab dem ersten Zug). Herrschte danach Gleichstand, wurde im Tie-Break zunächst ein Minimatch mit zwei Schnellschachpartien (25 min für die ganze Partie + 10 s Zeitgutschrift pro Zug) gespielt. Bei erneutem Gleichstand folgte ein zweites Minimatch im Blitzschach (10 min + 10 s pro Zug) und schließlich gegebenenfalls ein drittes Minimatch (5 min + 3 s pro Zug). Sollte auch nach diesen drei Minimatches keine Entscheidung gefallen sein, wurde der Sieger in einer Armageddon-Partie ermittelt.

Als Neuerung gegenüber den drei zuvor ausgetragenen Weltpokal-Turnieren fand parallel zum Finalwettkampf ein Match zwischen den beiden Verlieren des Halbfinals um den dritten Platz statt. Es wurden, ebenso wie im Finale, vier Turnierpartien gespielt; bei unentschiedenem Stand folgte ein Tie-Break nach denselben Regeln wie in den Runden davor.

Ergebnisse der Runden 1–4

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Ergebnisse Runden 5–7

Finale

Spiel um Platz 3

Weblinks

Einzelnachweise 

2019
Schachwettbewerb in Chanty-Mansijsk
Weltpokal